Platenspeler, een apparaat om grammofoonplaten af te spelen
 Pick-up (autotype), een autotype
 Engelse benaming voor een gitaarelement
 Pickup (film), een film van Hugo Haas uit 1951